Зна́мя () — деревня в Слуцком районе Минской области Беларуси. Административный центр Знаменского сельсовета.

История 
До 1964 года деревня называлась Старцевичи (белор. Старцавічы). Относилась к Середняковскому сельскому совету Слуцкого района.
Тут селились бедные люди, некоторые из них ходили просить милостыню. И их называли нищими или старцами, а место, где они поселились Старцевичами.
В 1886 году в деревне 64 двора, рынок, 616 жителей, в начале XX в. 139 дворов, 889 жителей. На 1 января 1998 года 261 двор, 641 житель.

В 1914 году была открыта земская школа.

В деревне установлен памятник землякам, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

Транспорт 
Доехать со Слуцка до деревни можно на автобусах:
203с — Слуцк АВ — Шаловичи

 Или пригородным поездом Слуцк-Барановичи-Слуцк до о.п. Середняки

Инфраструктура 
 Сельский исполком
 Знаменская сельская библиотека-филиал № 9 сети публичных библиотек Слуцкого района .
 Магазины: Родный Кут, Как Сыр в Масле, Верас.
 Ясли-сад
 Средняя общеобразовательная школа
 Отделение почтовой связи «Знамя»
 Отделение № 39 филиала № 615 АСБ «Беларусбанк»

Известные уроженцы 
 Борисовец, Константин Федорович — белорусский ученый-экономист, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси
 Волосович, Константин Адамович (1869-1919) — белорусский природовед, геолог, географ и химик.
 Дасаева Татьяна Николаевна — заведующая кафедрой зарубежной журналистики и литературы БГУ, доктор филологических наук, профессор.
 Мисько, Павел Андреевич (1931 — 2011) — белорусский писатель, поэт, публицист, переводчик, драматург.
 Протасеня, Иван Михайлович (1931) — белорусский художник.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Слуцкий районный исполнительный комитет
 Инфокурьер. Деревни Слуцкого района. Основные учреждения
 Знаменская школа отметила 80-летие
 Он искал землю Санникова
 «СЛУТЧИНЕ — С ЛЮБОВЬЮ»

Населённые пункты Слуцкого района